El Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España fue el departamento ministerial con competencias en trabajo, seguridad social, extranjería, inmigración y emigración desde el 21 de diciembre de 2011 hasta el 1 de junio de 2018. Fue sucedido por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Historia 

Corresponde al Ministerio de Justicia el ejercicio de las competencias que, hasta 2011, le estaban atribuidas al Ministerio de Trabajo e Inmigración de la IX Legislatura.

Funciones 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social fue el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de empleo y de Seguridad Social, así como del desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración.

Estructura Orgánica
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bajo la superior dirección del titular del departamento, desarrolla las funciones que legalmente le corresponden a través de los órganos superiores y directivos siguientes:
 La Secretaria de Estado de Empleo.
 La Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
 La Secretaria General de Inmigración y Emigración.
 La Subsecretaria de Empleo y Seguridad Social.

El Consejo Económico y Social queda adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Titulares 

Los titulares del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han sido:
 María Fátima Báñez García (desde el 21 de diciembre de 2011-1 de junio de 2018).

Véase también 
 Inspección del trabajo
 Ministerios de Trabajo de España

Referencias

Enlaces externos 
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 Portal para la Ciudadanía Española en el Exterior
 Portal de los jóvenes españoles en el exterior: CEXT

 
Ministerios de España